Старцы (англ. Elder Things, Old Ones, Elder Ones) — вымышленная раса инопланетян и жителей Земли далекого прошлого, впервые упомянутая Говардом Лавкрафтом в его романе «Хребты Безумия» (1931 г.), ставшая неотъемлемой частью «Мифов Ктулху».

Внешний вид 
Старцы — инопланетяне, примерно шести футов в высоту, похожие на огромного вида овальные бочонки с щупальцами, крыльями-мембранами, и головой похожей на морскую звезду. Обладая признаками растений, они на три четверти принадлежат к животному миру. Старцы имеют радиальную симметрию вместо двусторонней симметрии двуногих и также отличаются тем, что имеют пятидольный мозг. Размножаются при помощи спор, хотя, они не поощряют увеличения населения, за исключением случаев колонизации новых регионов. Их тела невероятно крепкие, способные выдержать давление глубочайшего океана и сурового космического вакуума. Старцы способны впадать в спячку на огромные эпохи времени. Они также являются амфибиями. Предпочтительно они плотоядные. Старцы используют как органические, так и неорганические материи. В отличие от других существ «Мифов Ктулху», — Старцы созданы из обычной земной материи. Их кровь густая и зеленая, и имеет ужасный, неописуемый смрад, который ощущается издалека. Их присутствие обычно вызывает у собак агрессию. На своих огромных перепончатых крыльях они, по-видимому, могли преодолевать межзвездные пространства. Старцы колонизировали Землю и создали шогготов, в качестве рабов, которые строили огромные города. Позже Старцы вевали с другими инопланетными захватчиками, — Ми-го и Потомками Ктулху.

Темно-серого цвета, хорошо гнутся и необычайно прочные. Семифутовые перепончатые “крылья” того же цвета, найденные сложенными, идут из борозд между складками. Они более светлого цвета, остов трубчатый, на концах имеются небольшие отверстия. В раскрытом состоянии – по краям зубчатые. В центре тела, на каждой из пяти вертикальных, похожих на клепки, складок – светло-серые гибкие лапы-щупальца. Обвернутые в настоящий момент вокруг тела, они способны в деятельном состоянии дотягиваться до предметов на расстоянии трех футов – как примитивная морская лилия с ветвящимися лучами. Отдельные щупальца у основания – трех дюймов в диаметре, через шесть дюймов они членятся на пять щупалец, каждое из которых еще через восемь дюймов разветвляется на столько же тонких, сужающихся к концу щупалец- усиков – так что на каждой “ грозди” их оказывается по 25.

Венчает торс светло-серая, раздутая, как от жабр, "шея ", на которой сидит желтая пятиконечная, похожая на морскую звезду “головка”, поросшая жесткими разноцветными волосиками длиной в три дюйма. Гибкие желтоватые трубочки длиной три дюйма свисают с каждого из пяти концов массивной (около двух футов в окружности) головки. В самом центре ее – узкая щель, возможно, начальная часть дыхательных путей. На конце каждой трубочки сферическое утолщение, затянутое желтой пленкой, под которой скрывается стекловидный шарик с радужной оболочкой красного цвета – очевидно, глаз. Из внутренних углов головки тянутся еще пять красноватых трубочек, несколько длиннее первых, они заканчиваются своего рода мешочками, которые при нажиме раскрываются, и по краям круглых отверстий, диаметром два дюйма, хорошо видны острые выступы белого цвета, наподобие зубов. По-видимому, это рот. Все эти трубочки, волосики и пять концов головки аккуратно сложены и прижаты к раздутой шее и торсу. Гибкость тканей при такой прочности – удивительная.
    В нижней части туловища находится грубая копия головки, но с другими функциями. На светло-серой раздутой лжешее отсутствует подобие жабр, она сразу переходит в зеленоватое пятиконечное утолщение, тоже напоминающее морскую звезду. Внизу также находятся прочные мускулистые щупальца длиной около четырех футов. У самого туловища ширина их в диаметре составляет семь дюймов, но к концу они утончаются, достигая не более двух с половиной дюймов, и переходят в зеленоватую треугольную перепончатую “лапку” с пятью фалангами. Длина ее – восемь дюймов, ширина у “запястья" – шесть. Эта лапа, плавник или нога, словом, то, что оставило свой след на камне от тысячи до пятидесяти – шестидесяти миллионов лет назад. Из внутренних углов пятиконечного нижнего утолщения также тянутся двухфутовые красноватые трубочки, ширина которых колеблется от трех дюймов у основания до одного – на конце. Заканчиваются они отверстиями. Трубочки необычайно плотные и прочные и при этом удивительно гибкие.

Старцев обитали на мелководье, видели с помощью глаз, которыми заканчивались пять головных щупалец; они ваяли и могли писать -- при естественном освещении -- пером на водоотталкивающих вощеных таблицах. Они жили на дне океана и использовали для освещения любопытные фосфоресцирующие организмы, хотя при случае могли прибегать к специальному, дублирующему зрение органу чувств -- призматическим ресничкам; благодаря им Старцы свободно ориентировались в темноте. Их скульптура и графика странно изменились под влиянием особой техники химического покрытия, рассчитанной на сохранение эффекта фосфоресценции. В воде они перемещались двумя способами: плыли, перебирая боковыми конечностями, или, извиваясь, двигались толчками, помогая себе нижними щупальцами и лженожкой. Иногда же подключали две-три пары веерообразных складных крыльев и тогда стрелой устремлялись вперед. На суше они пользовались лженожкой, но часто, раскрыв крылья, воспаряли под небеса и летали на большие 'расстояния. Многочисленные щупальца, которыми заканчивались "руки", были изящными, гибкими, сильными и необычайно точными в мускульно-нервной координации, позволяя добиваться замечательного мастерства в изобразительном искусстве и других занятиях, требующих ручных операций.

Прочность их тканей была поистине изумительна. Даже громадное давление на дне глубочайших морей не могло причинить им вреда. Умирали немногие -- и то лишь в результате несчастных случаев, так что места захоронений исчислялись единицами. То, что они погребали своих мертвецов в вертикальном положении и устанавливали на могилах пятиконечные надгробия с эпитафиями, а именно это уяснили мы с Денфортом, разглядев внимательно несколько барельефов, настолько потрясло нас, что потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя. Размножались эти существа спорами -- как папоротникообразные -- но так как из-за своей невероятной прочности ни были практически вечными, размножение поощрялось лишь в периоды освоения новых территорий. Молодое поколение созревало быстро и получало великолепное образование, качество которого нам даже трудно вообразить. Высокоразвитая интеллектуальная и эстетическая сферы породили устойчивые традиции и учреждения, о которых я подробно расскажу в своей монографии. Была, конечно, некоторая разница в устоях у морских Старцев их земных собратьев, но она не касалась основных принципов.

Старцы могли, подобно растениям, питаться неорганическими веществами, но предпочитали употреблять органическую пищу, особенно животного происхождения. Жившие под водой, употребляли все в сыром виде, но те, что населяли сушу, умели готовить. Они охотились, а также разводили скот на мясо. Старцы хорошо переносили изменения температуры и могли оставаться в воде до ее замерзания. Когда в эпоху плейстоцена, около миллиона лет назад, началось резкое похолодание, Старцы, которые жили на суше, использовали установки искусственного обогрева, но потом лютые холода все же заставили их снова вернуться в море.

Культура 
У Старцев отсутствовали биологические предпосылки к семейной жизни, подобные тем, которые есть у млекопитающих: они не разбивались на пары и вообще имели много общего с растениями. Однако семьи они все же создавали, но только ради удобства и интеллектуального общения. Обживая свои дома, они размещали мебель в центре комнат, оставляя стены открытыми для декоративной отделки. Наземные Старцы освещали свои жилища с помощью особого устройства, в основе которого лежали электрохимические процессы. И под водой, и на суше использовали специфические столы и стулья, а также кровати-цилиндры, где они отдыхали и спали стоя, обмотавшись щупальцами. Обязательной частью интерьера были стеллажи, где хранились книги с прочно скрепленных пластин, письмо Старцев было комбинацией точек. Общественный строй был скорее социалистическим. Торговля процветала, в том числе и между городами, а деньгами служили небольшие плоские пятиконечные жетоны, усеянные точками. Хотя цивилизация Старцев была урбанистической, сельское хозяйство и особенно животноводство, играли в ней важную роль. Старцы умели добывать руды и имели машинное производство. Уровень технического развития позволял вести войны с захватчиками с других планет, такими, как Потомки Ктулху и Ми-го. Рабочей силой служили искусственно созданные существа шогготы.

История 
Старцы пришли из далеких глубин космоса на молодую Землю несколько миллиардов лет назад, вскоре после образования Луны. В то время они были высокоразвитой в технологическом отношении расой, но использовали свои знания только в случае крайней необходимости. Старцы ушли со своей планеты, считая механистическую цивилизацию губительной для эмоциональной сферы. Название их родной планеты не упоминается. Со временем земная колония деградировала. Отчасти это было связано с тем, что земные Старцы потеряли способность к межзвездным перелетам. Сначала они селились в воде, как в менее враждебном месте для проживания, чем под лучами древнего Солнца. 

Старцы создали первую жизнь на Земле и в первую очередь, их ученые создали шогготов, в качестве рабов, которые строили огромные города по всей планете. Ко времени эволюции человечества, Старцы уже вырождались как раса и утратили возможности совершать полеты на своих огромных крыльях в «эфире» космоса. С прибытием на планету других инопланетян, — Ми-го и Потомков Ктулху, которые обладали аномальной структурой тела, между ними началась войны, в результате которых Старцы отступили в город в Антарктиде. Скоро на Землю прибыли Потомки Ктулху и развязали войну со Старцами, в результате которой был заключен мир, Старцы забирали себе океанские владения, а пришельцы сушу. После затопления в результате очередных тектонических изменений города Р'льех Старцы снова оказались единственными хозяевами планеты. 

Цивилизация медленно деградировала, был потерян секрет создания жизни, поэтому Старцы теперь могли только модифицировать имеющиеся. В то время начались первые проблемы с созданными ими как рабочая сила шогготами, которым создатели предоставили больший, чем было необходимо, интеллект. 150000000 лет назад шогготы стали неуправляемыми, но были побеждены с использованием оружия, распилила их на атомы. В Юрский период на Землю напали Ми-го. Старцы предприняли попытку снова выйти в космос, но так и не смогли покинуть пределов атмосферы. Ми-го вытеснили Старцев в район Антарктиды. Тамошние города деградировали и просуществовали до обледенения, которое окончательно покрыло материк льдом.

В конце концов, наступление ледникового периода и восстание шогготов привело к исчезновению расы Старцев. Смещение земной коры вызвали разрушения многих городов. В настоящее время на руинах антарктического города Старцев можно найти особей находящихся в спячке. Окончательная судьба Старцев неясна, а ученые предполагают, что скрытые подводные города могут все еще существовать в некоторых местах Земли. В запрещенных текстах есть намеки на то, что Старцы все еще живут где-то среди звезд.

Название 
Лавкрафт называет Старцев (англ. Elder Things) в буквальном смысле старейшими существами во Вселенной — отсюда и название. Часто инопланетяне и божества именуются как Древние, в общем смысле этого слова, что применяется как эпитет, для обозначения древних сущностей. Кроме того, называние воплощает тягу Лавкрафта к старине. Лавкрафт не ограничивался в своем творчестве списком существ или кастами инопланетян, — напротив, его миры полны хаоса. В своем уникальном художественном стиле для него наиболее важной была подача мифов о неких древних существах, а не строгая структура, которая бы преждевременно раскрывала всю интригу.   

На протяжении всего своего творчества Лавкрафт упоминает Древних (англ. Ancient Ones), Древних богов (англ. Ancient Gods), Древнюю расу (англ. Ancient race), Старейшин (англ. Elder Ones), Старшую расу (англ. Elder race) и похожие названия, но их описание меняется, адаптируясь под изменившиеся интересы автора. Однако, связь Старцев и Древних богов не описывается и является предметом споров.   

«Старцы» — двусмысленный термин в «Мифах Ктулху», который может означать: 

 Старцы (англ. Elder Things), как вид инопланетной формы жизни («Хребты Безумия»).
 Великие Древние (англ. Great Old Ones), которые пребывают в заточении на Земле, включая Ктулху («Зов Ктулху»).
 Внешние боги (англ. Outer Gods), которые обитают Извне космоса («Ужас Данвича»). 
 Существа (англ. Things), которые таятся в морских глубинах («Тень над Иннсмутом»).
 Жители К'н-яна (англ. K'n-yan), которые обитают в подземном полупрозрачном мире и помнят творцов пришедших со звезд («Курган»). 
 Живые сущности (англ. Living entities) в мире с тремя солнцами («Грёзы в ведьмовском доме»).

Примечания

Литература 
 Harms, Daniel (1998). "Elder Things". The Encyclopedia Cthulhiana (2nd ed.). Oakland, CA: Chaosium. pp. 99–100. ISBN 1-56882-119-0.
 Lovecraft, Howard P. (2005) [1936]. "At the Mountains of Madness". At the Mountains of Madness: The Definitive Edition
 Лавкрафт Говард Филлипс. Полное собрание прозы в 3 томах. Т. 3. Перевод с английского: Владислава Носенко. Киев: Изд. Жупанского, 2018. — 456 с.

Вымышленные разумные расы
Расы мифов Ктулху
Мифы Ктулху